Сост (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Молеон-Барус. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65431.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 105 км юго-западнее Тулузы, в 55 км к юго-востоку от Тарба.

По территории коммуны протекает река . Большую часть территории коммуны занимают леса.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 99 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 56 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 39 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 66,1 %). Из 39 активных жителей работали 33 человека (18 мужчин и 15 женщин), безработных было 6 (4 мужчины и 2 женщины). Среди 17 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Божьей Матери (XIX век)
 Ораторий Кап-де-ла-Лан

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи